Contrafforte - in architettura, è un sostegno della muratura di un edificio con funzione di rinforzo e di contro spinta.
 Contrafforte - in geografia, è la diramazione secondaria di una catena montuosa o di un massiccio montuoso
 Contrafforte - nella scarpa, è una fascia di rinforzo messa nella parte posteriore per non farla deformare